Rioseco puede referirse a:

Lugares de España

Asturias 

 Rioseco, capital del concejo de Sobrescobio.
 Rioseco, aldea de la parroquia de Baldornón, Gijón.

Cantabria 

 Rioseco, localidad del municipio de Guriezo.
 Rioseco, localidad del municipio de Santiurde de Reinosa.
 Rioseco, localidad del municipio de Rionansa.

Castilla y León 

 Rioseco, localidad del municipio de Espinosa de los Monteros, en la provincia de Burgos.
 Rioseco, localidad del municipio de Valle de Manzanedo (Burgos).
Monasterio de Santa María de Rioseco, situado en el municipio anterior.
 Rioseco de Soria, municipio de Soria.
 Rioseco de Tapia, municipio de León.
 Medina de Rioseco, municipio de Valladolid.